Red Top kan avse:
Hawker Siddeley Red Top, en jaktrobot
Lennart Nyblom (journalist) (1915–1994), svensk skribent, kåsör och författare som använde pseudonymen Red Top